Adassil är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Chichaoua och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Adassil ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Adassil är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Adassil ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Adassil. Runt Adassil är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Adassil är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz